Brunngasse ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Brunngasse, Straße in der Berner Altstadt
 Brunngasse (Zürich), Straße in der Altstadt von Zürich
 Brunngasse (Gemeinde Aichkirchen), Ortschaft in der Gemeinde Aichkirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich